Columbus est la version latine du nom de famille italien  (qui signifie colombe).

Toponymes 
Plusieurs villes des États-Unis portent le nom de Columbus en référence à Christophe Colomb :
 , une ville de l'Arkansas,
 Columbus, une ville de la Caroline du Nord,
 Columbus, une ville du Dakota du Nord,
 Columbus, une ville de la Géorgie,
 Columbus, un village du comté d'Adams dans l'Illinois,
 Columbus, une ville de l'Indiana,
 Columbus, une ville du Kansas,
 Columbus, une ville du Kentucky,
 Columbus, une ville du Minnesota,
 Columbus, une ville du Mississippi,
 Columbus, une ville du Montana,
 Columbus, une ville du Nebraska,
 , une ville du New Jersey,
 Columbus, une ville de l'État de New York,
 Columbus, une ville du Nouveau-Mexique,
 Columbus, une ville de l'Ohio, capitale de l'État,
 Columbus, une ville du Texas,
 Columbus, une ville du Wisconsin,
 Columbus City, ville de l'Iowa
 Columbus Junction, ville de l'Iowa
 , un township du comté de Luce dans le Michigan,
 , un township du comté de Saint Clair dans le Michigan,

Voir aussi
 Columbus Circle, une place de Manhattan, où se trouve le Columbus Monument,
 Comté de Columbus, un comté de Caroline du Nord,
 Columbus Island, nom anglais de l'île de San Salvador aux Bahamas

Patronyme 
 Chris Columbus, né en 1958, réalisateur américain.
 Samuel Columbus (1642-1679), écrivain et poète suédois.
 Scott Columbus (1956-2011), batteur américain.

Bateaux
 Le Colombus, bateau de Jean-yves Terlain ambassadeur de Sea  Shepherd
Le Colombus, trois-mats hollandais désemparé à la suite d'une tempête en  au large du cap de Bonne-Espérance, dont l'équipage et les passagers sont sauvés par le capitaine français Pierre Desse sur la Julia
 Le Columbus, quatre-mâts barque lancé en 1824
 Le Columbus, paquebot transatlantique allemand lancé en 1914

Divertissement  
 Cinéma  
 Columbus, un film américain de 2017 réalisé par Kogonada ;  
 Colombus est le nom du personnage principal de Bienvenue à Zombieland.  
 Musique  
 Columbus, un groupe d'emo et pop punk australien.   

 Sport  
 Columbus, franchise de football (NFL).

Commerce 
 Columbus, centre commercial en Finlande ;
 Columbus, fabricant de tubes pour les cadres de vélo ;
 Columbus Café, première chaîne française d'espresso-bars.

Autres désignations 
 Columbus, un des modules de la Station spatiale internationale
 Colombus Day, le nom en anglais du Jour de Christophe Colomb, jour de célébration dans de nombreux pays du continent américain
 Columbus, revue de l'organisation catholique des Chevaliers de Colomb

Homonymie de toponyme
Patronyme italien